Our Navy – documentario del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Our Navy – documentario del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
Our Navy – documentario del 1918 diretto da George A. Dorsey